Глин (англ. Glean) — многозначный термин.

 Глин — деревня в Ирландии, находится в графстве Лимерик (провинция Манстер), на трассе N69, соединяющей Фойнс и Тарберт.
 Глин (богиня) — в скандинавской мифологии богиня, дева, прислужница и спутница Фригг (по другой версии — её воплощение).
 Глин, Карлайл (1932—2021) — генерал-губернатор Гренады (2008—2013).
 Глин, Эндрю (1943—2007) — английский экономист-марксист, получивший известность благодаря своим исследованиям капитализма в разгар кризисов 1970-х и 1980-х гг.

См. также